Brož/Brožová může být:

 brož – typ šperku nebo bižuterie

příjmení osob
 Antonín Brož (rozcestník) – více osob
 Bedřich Brož – český a československý politik a senátor
 Eva Brožová – česká badmintonistka
 František Brož – český hudební skladatel
 Iva Brožová (* 1951) – česká soudkyně
 Ivan Brož – český diplomat, překladatel, publicista a spisovatel
 Jaromír Brož – český fyzik
 Jaroslav Brož (rozcestník) – více osob
 Jiří Brož (1933–2019) – český herec, významný člen brněnské zpěvohry, nositel Ceny Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu (2009).
 Josef Brož – více osob
 Karel Brož – český volejbalista
 Kateřina Brožová (* 1968) – česká herečka a zpěvačka
 Lubomír Brož (* 1966) – český politik hnutí ANO 2011, místostarosta MČ Praha 5
 Ludmila Brožová-Polednová (1921–2015) – česká prokurátorka
 Luděk Brož – více osob
 Lukáš Brož (* 1985) – český sáňkař
 Marie Brožová (1901–1987) – česká filmová herečka
 Martin Brož – český podnikatel, literární autor a politik
 Michal Brož – český atlet-vícebojař
 Miroslav Brož (rozcestník) – více osob
 Petr Brož – český vědec geolog
 Prokop Brož – římskokatolický kněz a děkan teologické fakulty
 Radovan Brož (* 1936) – pardubický trenér atletiky
 Radek Brož – český výtvarník
 Vlasta Brožová-Šourková (* 1936) – československá basketbalistka
 Zdeněk Brož – český politik, senátor

jiný význam
 Brožova skála – přírodní památka u obce Sklené u Žďáru nad Sázavou
 brož. – zkratka užívaná pro brožovanou publikaci
 Brož (klavír) – značka klavírů, vyráběných bývalou firmou ve Velimi

Podobná příjmení 
 Brožek
 Brožík